Yamao ist der Familienname folgender Personen:

 Mitsunori Yamao (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Shiori Yamao (* 1974), japanische Politikerin (DPJ, DFP, parteilos)